O Campeonato Africano das Nações de 1998 foi a 21ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 7 a 28 de fevereiro de 1998, em Burkina Faso. A Seleção Egípcia de Futebol venceu a Seleção Sul-Africana de Futebol na final em Ouagadougou.

Eliminatórias
Gâmbia, Guiné-Bissau, Lesoto, Madagáscar, Níger e Nigéria foram punidos com banimento das eliminatórias devido à desistência das 6 seleções com as eliminatórias para a edição anterior em andamento.

Também não participaram das eliminatórias: Cabo Verde, Chade, Djibuti, Líbia, Ruanda, Somália e Suazilândia. Já as equipes de Burundi (fase preliminar), República Centro-Africana, Serra Leoa e Sudão abandonaram - República Centro-Africana e Sudão tiveram os resultados de seus jogos impugnados (embora tivessem perdido, respectivamente, para Guiné e Zimbábue).

Seleções participantes

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Grupo C

Jogos

|}

Grupo D

Jogos

|}

Fase final

Campeão

Ligações externas

 Campeonato Africano das Nações de 1998 em RSSSF.com

Campeonato Africano das Nações